Emotion kan syfta på:
 Emotion – en psykisk reaktion på något som föregått, se känsla
 Emotion (skivbolag) – ett svenskt skivbolag

Se även
 Grundkänsla
 Grundaffekter